Спарта (Прага):
 Спарта — футбольный клуб из Праги
 Спарта — хоккейный клуб из Праги